Woitzdorf bezeichnet

den Ortsteil Vojtovice, Gemeinde Vlčice, Okres Jeseník, Tschechien
den Ortsteil Vojtíškov, Gemeinde Malá Morava, Okres Šumperk, Tschechien